Hipo, HiPo oder HIPO ist eine Abkürzung und steht für
 Hilfspolizei, deutsche Polizeieinheit (Februar bis Mitte August 1933)
 Hilfspolizei in Dänemark, dänische Polizeieinheit (1944–1945)

Siehe auch:
 HIPO-Diagramm
 Hippo

Abkürzung